Pettus – unincorporated community della Virginia Occidentale
Pettus – census-designated place del Texas